Дабович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дабович, Ана (род. 1989) — сербская баскетболистка, игрок национальной сборной Сербии. 
 Дабович, Деян (1944—2020) — югославский ватерполист, олимпийский чемпион 1968 года.
 Дабович, Йован (в монашестве Севастиан; 1863—1940) — архимандрит Сербской православной церкви, ранее — Русской православной церкви, православный миссионер.